Моро́ни (, ) — самый большой город, столица и место расположения правительства Союза Коморских островов, суверенного островного государства, расположенного в Индийском океане. Морони — административный центр полунезависимого острова Нгазиджа (Гранд-Комор), крупнейшего из основных островов республики. По переписи 2003 года численность населения города составляет 41 557 человек.

Этимология 
В переводе с коморского языка «Морони» означает «в сердце огня», возможно, в связи с тем, что город расположен у подножья действующего вулкана Картала. По другой версии, название от малагасийского moron- «берег».

История 
Основан в X веке арабами как столица султаната, через которую проходил морской путь в Занзибар (ныне — Танзания). Долгое время административным центром Комор являлся Дзаудзи, расположенный на Майотте, но в 1958 году столицей государства стал Морони.

География 
Город расположен на западном побережье острова Нгазиджа (ранее был известен как Гранд-Комор) у подножья действующего вулкана Картала высотой 2361 м, последние извержения которого происходили в 2005 и 2006 годах. Морони расположен в 10 км от кратера вулкана.

Транспорт 
В 15 км от Морони в деревне Хахайя расположен международный аэропорт имени принца Саида (код аэропорта ИАТА: HAH). В городе находится порт, осуществляющий регулярные грузоперевозки на материк (Африка) и другие острова Коморского архипелага, а также на Мадагаскар и другие острова Индийского океана.

Архитектура 
Несмотря на то, что в Морони расположено несколько административных зданий, построенных в современном стиле, бо́льшая часть зданий построена в арабском стиле. В городе находится ряд мечетей, в том числе Чиунда, являющаяся центром паломничества.

Экономика 

Порт Морони состоит из небольшого причала, расположенного в естественной бухте, природная защита которой для стоянки кораблей слабая. Через порт экспортируются ваниль, какао и кофе. На базе порта находится склад, на котором хранятся импортные товары и товары, предназначенные для экспорта, а также нефтепродукты. Промышленность Морони специализируется в области производства безалкогольных напитков, обработке и очистке эфирных масел, металла, лесоматериалов, обработки вулканического туфа (с целью получения цемента). Морони связан автодорогами с прибрежными городами, с Хахайя на севере и Митсудже на юге.

Туризм 
Туристическая инфраструктура развита слабо. Прямые полёты в Европу не осуществляются. Скалистая береговая линия Морони сложена вулканическими породами, пляжи отсутствуют (однако на территории г. Итсандра, расположенного к северу от Морони, находится небольшой пляж).

Главной туристической достопримечательностью города является старая Пятничная мечеть (). В историческом центре города расположено большое число узких аллей, уровень бедности в нём продолжает расти, в нём расположен ряд туристических достопримечательностей, которые по своему возрасту можно сравнить с Каменным городом Занзибара.

Климат 
Морони расположен в зоне экваториального климата с большим количеством осадков в течение года — наименьшее количество осадков выпадает в Октябре (меньше 100 мм).

Как и многим другим городам, расположенным в зоне экваториального климата, Морони характерна относительно постоянная среднегодовая температура. Жаркая погода часто сопровождается обильными дождями.

Примечания

Литература 
 

Города Комор
Столицы африканских государств
Переименованные населённые пункты Комор